Doin' It – singolo di LL Cool J del 1996
Doin' It – singolo dei Liberty X del 2001